Майкл Патрик Ме́рфи (; 7 мая 1976, Смиттаун, Нью-Йорк — 28 июня 2005, Кунар) — американский военнослужащий, лейтенант ВМС США, кавалер Медали Почёта (посмертно). Стал первым военнослужащим вооружённых сил США, награждённым Медалью Почёта за боевые действия в Афганистане и первым среди военно-морских сил, получивший награду после войны во Вьетнаме.

Биография 
Майкл Мерфи родился 7 мая 1976 года в городке Смиттаун, штат Нью-Йорк в семье американцев ирландского происхождения. В 1994 году окончил среднюю школу в Медфорде и поступил в университет штата Пенсильвания, который окончил в 1998 году по специальности политологии и психологии.

Служба в вооружённых силах 
После окончания университета Мерфи подумывал о карьере адвоката и даже подал заявление на юридический факультет, но передумал и решил поступить на военную службу. Он прослушал курс о том, как поступить в подразделение «морских котиков» (US Navy SEALs) в . В сентябре 2000 года он был принят в  в Пенсаколе, штат Флорида. 13 декабря того же года Мерфи завершил обучение в школе и, получив звание энсина, в январе 2001 года приступил к прохождению  (BUD/S) в Коронадо, штат Калифорния, который успешно окончил в ноябре того же года.

После прохождения ряда специальных курсов и тренингов, в том числе обучения в  и прохождения , в июле 2002 года Мерфи получил квалификацию  и был распределен в 3-ю Группу SEAL. В октябре 2002 года он получил назначение на прохождение военной службы в Иордании в составе одного из подразделений SEAL. Впоследствии молодой офицер продолжил выполнение задач во Флориде, Катаре и Джибути.

В начале 2005 года Мерфи прибыл в составе боевой группы морских котиков в Афганистан для участия в операции «Несокрушимая свобода».

Гибель 

В ходе проведения операции «» в провинции Кунар, Афганистан спецназ был обнаружен и операция закончилась провалом. Лейтенант ВМС Майкл Мерфи погиб во время боёв с повстанцами вместе с 2 другими офицерами SEAL и с 16 военными сил специальных операций, чей вертолёт был сбит, пытаясь помочь подразделению. Это событие привело к наибольшим потерям среди американского контингента с начала проведения операции в Афганистане в 2001 году. Из боевой группы «морских котиков» уцелел лишь один, которого спасли местные жители.

28 июня 2005 года лейтенант Мерфи руководил разведывательной группой в составе 4 солдат, в задачи которой входил захват или уничтожение , одного из лидеров Талибана, командовавшим отрядом повстанцев «Горные тигры» вблизи города Асадабад. Группа была доставлена вертолётом в отдалённый район восточнее Асадабада, в провинции Кунар, близ границы с Пакистаном. После успешного начала операции место базирования спецназа неожиданно было обнаружено местными чабанами, которых солдаты оставили живыми и отпустили домой. Примерно через час талибаны окружили район и атаковали отряд. Мерфи вызвал по радио подкрепление, однако вертолёт MH-47 Chinook, на борту которого находились 16 спецназовцев, среди которых 8 «морских котиков» и 8 солдат «ночных сталкеров», был сбит выстрелом из РПГ над местом проведения боя. В результате этой битвы, продолжавшейся более двух часов, Мерфи вместе с двумя товарищами, а также десятки боевиков Талибана были убиты. Выживший, которого спрятали афганские крестьяне племени пуштунов, был найден поисково-спасательной группой через несколько дней. Весь личный состав боевой команды был удостоен высшей награды ВМС США — Военно-морским крестом, а Мерфи, как командир этого подразделения, награждён Медалью Почёта.

По мотивам операции «» был снят фильм «Уцелевший», вышедший в прокат в 2013 году.

Официальный текст награждения 

«Лейтенант Майкл П. Мерфи, ВМС США. За выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для собственной жизни, превышающих служебный долг, во время боевых действий в Афганистане 27 и 28 июня 2005 года, будучи командиром боевой группы сил специальных операций ВМС США. Выполняя боевую задачу в районе города Асадабад, провинции Кунар, Афганистан, по выявлению высокопоставленного полевого командира повстанцев, лейтенант Мерфи продемонстрировал исключительный героизм в боевых условиях, несмотря на смертельную угрозу.
28 июня 2005, находясь в сложных условиях местности, которую контролировал противник, с задачами специальной операции, группа лейтенанта Мерфи была обнаружена и предана местными жителями, которые поддерживали боевиков Талибана. Как следствие, от 30 до 40 солдат противника окружили команду из 4 человек. Демонстрируя непревзойденные решительность и качества лидера, лейтенант Мерфи смело возглавил бой группы с силами врага, которые значительно их превосходили. В результате ожесточённого боя группа нанесла серьёзные потери боевикам, однако все солдаты получили ранения. Игнорируя собственные раны и демонстрируя экстремальное хладнокровие, лейтенант Мерфи продолжал руководить боем и подбадривать товарищей. Когда связист получил смертельное ранение, он неоднократно лично пытался вызвать помощь окружённой группе. Поняв сложность связи в условиях горной пересечённой местности, лейтенант Мерфи перед лицом угрозы для собственной жизни вышел на открытое пространство и передал сигнал своему командованию. Этот намеренный героический акт самопожертвования сделал его беззащитным перед огнём противника. Лейтенант Мерфи продолжал устойчиво поддерживать связь и вести бой с превосходящими силами моджахедов, пока не получил смертельное ранение, отдав свою жизнь за страну и дело мира. Своей самоотверженной службой лейтенант Мерфи олицетворяет самое выдающееся уважение и высокие стандарты военных традиций, господствующих в военно-морских силах США.»

Тренировочный комплекс «Мерф» 
Поступив на флот, Мерфи начал заниматься бегом, гимнастикой и лазаньем по канату на заднем дворе. Позже он открыл для себя кроссфит. Мерфи сформировал собственный набор упражнений в стиле кроссфит под названием «Body Armor», в которую включал бег, толкающие, тянущие и поднимающие упражнения, с отягощением в виде бронежилета весом 7.4 кг, который он носил во время боевых действий.

После смерти Мерфи тренировка в бронежилете стала популярной среди команд SEAL повсюду, поскольку ее можно было выполнять практически где угодно и требовалось очень мало оборудования. SEAL связались с Грегом Глассманом, основателем CrossFit, и попросили назвать в честь своего командира тренировочный комплекс CrossFit.

Тренировка состоит из бега на 1 милю (1,6 км), 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 воздушных приседаний и заключительного бега на одну милю. Подтягивания, отжимания и воздушные приседания можно разделить и масштабировать по мере необходимости. Участникам рекомендуется носить жилет весом 20 фунтов (9,1 кг).

См. также 
 Список награждённых медалью Почёта после Вьетнамской войны

Примечания 

Выпускники Университета штата Пенсильвания
Члены Navy SEAL
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Награждённые медалью Почёта (США)
Награждённые медалью Почёта (США) после Вьетнамской войны